Segundo, una unidad de tiempo.
 Segundo, unidad de ángulo en el plano. 
 segundo sexagesimal, grado centesimal.
 Número ordinal correspondiente al número cardinal dos (2).
 Segundo, uno de los siete varones apostólicos.
 Segundo luz, unidad de longitud.
 Compay Segundo, músico y compositor cubano.
 Segundo radial externo, otro nombre del músculo extensor radial corto del carpo, un músculo del antebrazo.
 Segundo, un río de la provincia argentina de Córdoba.
 El Segundo, localidad de California, Estados Unidos.
 Segundo, localidad de Colorado, Estados Unidos.
 Segundo, barrio de Ponce, Puerto Rico.
 Segundo, álbum de Juana Molina.